Алафузов () — фамилия, имеющая греческое происхождение. Известные носители:

 Алафузовы — купеческая династия в Казани  
 Алафузов, Владимир Антонович (1901—1966) — советский военно-морской деятель, адмирал.
 Алафузов, Георгий Борисович (род. 1953) — финский военнослужащий, адмирал.
 Алафузов, Иван Иванович (1837—1881) — российский промышленник, купец.

См. также 
 Алафузо Михаил Иванович (1891—1937) — советский военачальник, комкор.